Llista dels 533 municipis del departament francès de la Isèra (38).

(CAG) Communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, creada el 2000.
(CAPI) Communauté d'agglomération Porte de l'Isère.
(CAVI) Communauté d'agglomération du Pays Viennois, creada el 2002, amb una part al departament del Roine.
(CAVO) Communauté d'agglomération Pays Voironnais, creada el 2000.
(CCCG) Communauté de communes Chartreuse Guiers.
(CCCT) Communauté de communes La Chaîne des Tisserands.
(CCMV) Communauté de communes du massif du Vercors, creada el 2000.
(CCPPR) Communauté de communes du plateau des petites roches, creada el 1993.
(CCSG) Communauté de communes du Sud Grenoblois, creada el 2000.
(CIAGE) Communauté d'intervention et d'aménagement du Grésivaudan et de son environnement, creada el 1994.
(COSI) Communauté de communes du Moyen Grésivaudan.
(SANI) Syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle-d'Abeau, creada el 1984.

Isera